Gary Jones – walesi színész
Gary Jones – amerikai motokrossz-versenyző
Gary Jones – brit újságíró